Сэстэмвож — название рек в Республике Коми:
 Сэстэмвож — приток Сигавея;
 Сэстэмвож — приток Большой Мутной.